Азо́вка — многозначный термин:

Населённый пункт в России 
 Азовка — деревня в Советском районе Курской области.

Район города 
 Азовка — городской район Боброва, районного центра Воронежской области.

Водные объекты в России 
 Азовка — река в Ростовской области, приток Дона.
 Азовка — река в Перми, приток Камы.
 Азовка — озеро в Перми.

Другое 
 Азовка — персонаж фольклора уральских горняков, известная по сказам П. П. Бажова.
 Азовка — животное семейства морские свиньи.

См. также